A Taste of Life – film del 1919 diretto da John Francis Dillon
A Taste of Life – documentario del 1993 diretto da Jean Christopher Burger